Dowse ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dowse (1862–1934), irischer Geistlicher der Church of Ireland, Bischof von Cork
 Edward Dowse (1756–1828), US-amerikanischer Politiker
 Michael Dowse (* 1973), kanadischer Regisseur
 Richard Dowse (1824–1890), irischer Politiker
 Tom Dowse (1866–1946), US-amerikanischer Baseballspieler
 William Dowse (1770–1813), US-amerikanischer Anwalt und Politiker